«А́рктика» — советский атомный ледокол проекта 10520 «Арктика», головное судно этого проекта. Ледокол стал первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном плавании, и вторым в мире атомным ледоколом.

Ледоколы типа «Арктика»

История

Строительство 
Атомный ледокол «Арктика», головной корабль серии проекта 10520, заложен 3 июля 1971 года на Балтийском заводе в Ленинграде.
Спуск на воду произведен 26 декабря 1972 года.
Окончание ходовых испытаний — 17 декабря 1974 года.
Приём в эксплуатацию и подъём государственного флага на ледоколе — 25 апреля 1975 года.

«Леонид Брежнев» 
10 ноября 1982 года умер Леонид Ильич Брежнев. Согласно постановлению ЦК КПСС было решено увековечить память Л. И. Брежнева.  имя было присвоено не строящемуся ледоколу, а действующему, и в период с 1982 года и до 1986 года ледокол «Арктика» носил имя «Леонид Брежнев», вместо строящегося ледокола, который впоследствии был назван «Советский Союз».

Ледоколы типа «Арктика» 
Позднее на Балтийском заводе в Ленинграде по проекту атомного ледокола «Арктика» было построено ещё 5 атомных ледоколов: «Сибирь» (1977), «Россия» (1985), «Советский Союз» (1989), «Ямал» (1992), «50 лет Победы» (2007). Все эти ледоколы относятся к ледоколам типа «Арктика».

Капитаны ледокола «Арктика» 
 Кучиев, Юрий Сергеевич, 1972—1980 г.г. (1972—1975 постройка)
 Красовский Владимир Николаевич, 1976—1977 г.г.
 Голохвастов Василий Александрович, 1977—1995 г.г.
 Шестопалов Валерий Иванович, 1980 г.(лето — осень, один рейс)
 Ламехов, Анатолий Алексеевич, 1981—1984 г.г.
 Майнагашев, Бронислав Семёнович, 1987 г. (ремонт — одна смена)
 Улитин Григорий Алексеевич, 1985—2003 г.г.
 Баринов Александр Николаевич, 1996—2000, 2003—2009 г.г.
 Куликов Владимир Семёнович, 2001—2005 г.г.
 Лобусов Дмитрий Викторович, 2005—2007 г.г.
 Арутюнян Владимир Грачавич, 2007—2008 г.г.

2008 год — вывод ледокола из эксплуатации.

 Папко Сергей Прокопьевич, 2009—2010 г.г.
 Власенко Евгений Владимирович, 2008—2011 г.г. (старший помощник капитана, и. о. капитана)

В 2011 году экипаж с ледокола снят, ледокол выведен в «холодный» отстой в ожидании утилизации.

Службы ледокола

Штурманский состав и палубная команда

Атомно-механическая служба

Электромеханическая служба

Служба радиационной безопасности (РБ)

Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)

Радиослужба 

Для поддержания связи ледокол оснащен
 УКВ радиотелефонной станцией;
 радиостанцией спасательных средств;
 станцией морской спутниковой связи;
 УКВ радиотелефонной станцией с цифровым избирательным вызовом;
 радиостанцией промежуточных и коротких волн с цифровым избирательным вызовом;
 судовой земной станцией системы ГМССБ;
 спутниковым аварийным радиобуем системы ГМССБ;
 приёмником службы НАВТЕКС;
 приёмником расширенного группового вызова;
 приёмником цифрового избирательного вызова;
 приёмником КВ буквопечатающей аппаратуры;
 УКВ аппаратурой двусторонней радиотелефонной связи.

Радиопозывным ледокола был UKTY. Позже был присвоен новый позывной — UCKH, который сохранился и по настоящее время.

Служба воздушной разведки 
На ледоколе имеется возможность базирования вертолёта и лётного состава для проведения ледовой разведки.

Медицинская служба 
На ледоколе имеется медицинский блок, который включает в себя, помимо всего прочего, стоматологическую установку и операционную.

Служба быта

Отдельные походы ледокола

Поход на Северный полюс 1977 года 

Поход был посвящён 60-летию Великого Октября. Впервые в истории кораблём в надводном положении был достигнут Северный полюс.

Российско-Германская высокополярная арктическая экспедиция 1998 года 
4 — 27 июля 1998 года атомный ледокол «Арктика» осуществлял проводку немецкого научно-исследовательского судна «Поларштерн» (). Целью экспедиции являлось исследование хребта Альфа, входящего в область Центрально-Арктических поднятий Северного Ледовитого океана, восточнее хребта Ломоносова.

4 июля в Баренцевом море (приблизительно ) встретились ледокол «Арктика», вышедший 2 июля из Мурманска, и «Поларштерн», вышедшее 27 июня из Бремерхафена.

Проводка экспедиции СП-33 

В 2004 году ледокол «Арктика» проводил научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров», с борта которого была высажена дрейфующая станция «Северный Полюс-33».

Последний рейс 

21 августа 2008 года у ледокола закончился срок действия документов Морского Регистра РФ. По мнению некоторых руководителей, техническая и экономическая целесообразность дальнейшей эксплуатации ледокола отсутствует. Запас ядерного топлива в реакторах требует замены.

3 октября 2008 года была остановлена атомная энергетическая установка ледокола «Арктика».

В 2011 году экипаж с ледокола снят, ледокол выведен в «холодный» отстой в ожидании утилизации.

Судно исключено из Регистровой книги судов с 31 июля 2012 года.

Попытка сделать из списанного ледокола корабль-музей не увенчалась успехом. В декабре 2018 года корабль был отбуксирован из Мурманска в акваторию завода «Нерпа» — для дальнейшей утилизации.

В массовой культуре 

В 1977 году Почта СССР выпустила почтовый блок в честь похода ледокола «Арктика» к Северному полюсу, а в 1978 году — почтовую марку с изображением ледокола.

В приложении к журналу «Юный техник» Для умелых рук 1978 года в 7-ом номере есть чертежи выкроек для постройки модели ледокола из бумаги в масштабе 1:400.

Ледокол послужил прототипом для корабля «Северный Ветер» из игры «Анабиоз: Сон Разума».

Изображение ледокола и краткая информация о нём были включены в набор открыток «Морской флот СССР», 1979 год выпуска

Примечания 

Атомные ледоколы
Корабли и суда Балтийского завода
Ледоколы России
Ледоколы СССР
Суда, задействованные в Арктике
Суда по алфавиту
Объекты, названные в честь Леонида Брежнева